«ИК Браге» — шведский футбольный клуб из города Бурленге, в настоящий момент выступает в Суперэттан, втором по силе дивизионе Швеции. Клуб основан в 1925 году, домашние матчи команда проводит на стадионе «Домнарвсваллен», вмещающем 6 500 зрителей. В высшем дивизионе чемпионата Швеции «ИК Браге» провёл 18 сезонов, лучшим достижением в нём являются 4-е места в сезонах 1939–40, 1980 и 1981.

Выступление в еврокубках 

 1Р - первый раунд,
 2Р - второй раунд.

Достижения 
 Кубок Швеции по футболу:
 Финалист (1): 1979–80.

Текущий состав 
По состоянию на 11 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Швеции